Gabonese presidentsverkiezingen (1961)
 Gabonese presidentsverkiezingen (1967)
 Gabonese presidentsverkiezingen (1973)
 Gabonese presidentsverkiezingen (1979)
 Gabonese presidentsverkiezingen (1986)
 Gabonese presidentsverkiezingen (1993)
 Gabonese presidentsverkiezingen (1998)
 Gabonese presidentsverkiezingen (2005)
 Gabonese presidentsverkiezingen (2009)
 Gabonese presidentsverkiezingen (2016)